Grand Prix Polski I na Żużlu 2011 – turniej rozegrany w Toruniu
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2011 – turniej rozegrany w Gorzowie Wielkopolskim